Ханс-Петер Бригель (; 11 октября 1955, Роденбах) — немецкий футболист и тренер. Лучший игрок ФРГ 1985 года (первый лучший немецкий игрок, выступающий за границей). Серебряный призёр чемпионатов мира 1982 и 1986, чемпион Европы 1980. Всего в чемпионатах Германии и Италии провёл 346 матчей, забил 68 мячей. После окончания карьеры стал тренером.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Ханс-Петер Бригель родился в Роденбахе, неподалёку от Кайзерслаутерна, и ещё в юности начал заниматься лёгкой атлетикой. Однако, несмотря на это, в 1972 году в возрасте 17 лет он бросил атлетику, чтобы играть в футбол в местном клубе «Роденбах». Обычно играл на позиции левого защитника или опорного полузащитника. Его ценили не только за хорошие физические данные, но и за технику владения мячом и голевое чутьё.

Через два года его заметил Эрих Риббек и пригласил тренироваться вместе с командой «Кайзерслаутерн». Скоро Бригель начал выходить в основном составе на позиции защитника. С «Кайзерслаутерном» он дважды дошёл до финала кубка Германии. В 1984 году Ханс-Петер перешёл в итальянский «Эллас Верона», сразу став ключевым игроком, и в первом же сезоне неожиданно получил золотые награды чемпионата Италии. В том же году он был признан футболистом года в Германии.

После окончания контракта с «Вероной» в 1986 году Бригель за 4 млрд лир перешёл в стан другого представителя Серии А — «Сампдории», с которой смог выиграть кубок Италии 1987/88. В 1988 году Ханс-Петер Бригель завершил карьеру игрока.

Выступления за сборную 
Ханс-Петер Бригель дебютировал за сборную 17 октября 1979 года в матче квалификационного раунда Евро 1980 против Уэльса. В 1980 году Ханс-Петер в составе сборной под руководством Юппа Дерваля завоевал золотые награды чемпионата Европы, а на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов его команда была второй.

Карьера тренера 
Первый опыт тренерской работы Бригель получил в «Гларусе», клубе из второго дивизиона Швейцарии. Затем он тренировал немецкий клуб «Эденкобен», а в 1994 году возглавил вылетевший из Бундеслиги «Ваттеншайд 09», но при нём команда выступала плохо. Как следствие, он временно перестал тренировать, став в 1996 году спортивным директором «Кайзерслаутерна», но покинул пост в октябре 1997 года после конфликта с тренером команды Отто Рехагелем. Позже он вернулся на должность директора.

В декабре 2002 года он принял предложение Федерации футбола Албании стать главным тренером сборной страны. Перед тем как принять предложение, Бригель рассматривал другие варианты работы, но ему мешал недостаток тренерского опыта: до того он был лишь помощником Карл-Хайнца Фельдкампа в «Бешикташе», а также возглавлял клуб после его ухода (с сентября 1999 по 30 июня 2000), и далее тренировал другой клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» (7 ноября 2001 — 30 июня 2002). Он принял предложение работать с Албанией и в течение четырёх лет (2002—2006) довольно успешно руководил командой. С ним команда выступала в отборочных матчах Евро 2004 и чемпионата мира 2006. Он покинул пост 9 мая 2006 года. По количеству матчей у руля команды он уступает лишь Джанни Де Бьязи.

В июне 2006 года он согласился на сделку с Футбольной ассоциацией Бахрейна, сменив на посту тренера сборной Луку Перузовича. Однако 20 января 2007 года он был уволен в ходе Кубка наций Персидского залива.

Последним местом работы Бригеля был клуб турецкой Суперлиги «Анкарагюджю», он покинул свой пост в конце сезона 2006/07.

Примечания

Ссылки 
 Offizielle Webseite von Hans-Peter Briegel
 Offizielles Facebook-Profil von Hans-Peter Briegel
 DFB-Stiftung Egidius Braun
 Artikel im Mannheimer Morgen, 12. Januar 2010

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Сампдория»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры сборной Албании по футболу
Тренеры сборной Бахрейна по футболу
Тренеры ФК «Ваттеншайд 09»
Тренеры ФК «Бешикташ»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Анкарагюджю»
Чемпионы Европы по футболу